Osoby o tym nazwisku:
 Alaster McDonnell – irlandzki rugbysta
 Don McDonnell – australijski pięściarz
 Charles McDonnell – katolicki duchowny
 James Smith McDonnell – amerykański inżynier, konstruktor i producent samolotów
 Jamie McDonnell – brytyjski bokser
 Mary McDonnell – amerykańska aktorka
 Timothy McDonnell – katolicki duchowny

Inne:
 McDonnell Aircraft Corporation – amerykańska wytwórnia lotnicza